Bałtów peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Bałtów, un village du powiat de Puławy
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Bałtów, une gmina rurale
 Bałtów, un village et chef-lieu de la gmina de même nom